Виктория Азаренка и Боб Брайън защитаваха титлата си, но само Брайън се включи в схемата. Заедно с новата си партньорка Лизел Хубер той триумфира на финала.

Поставени двойки 
  Лизел Хубер /  Боб Брайън (шампиони)
  Кара Блек /  Леандер Паеш (осминафинал)
  Лиса Реймънд /  Марчин Матковски (осминафинал)
  Надя Петрова /  Макс Мирни (полуфинал)
  Ай Сугияма /  Андре Са (четвъртфинал)
  Елена Веснина /  Даниел Нестор (осминафинал)
  Дзи Ян /  Ненад Зимонич (1 кръг)
  Вирхиния Руано Паскуал /  Стивън Хъс (1 кръг)

Схема

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Външни препратки 
 Схема на турнира

Открито първенство на Франция